

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Classifica marcatori 
6 reti
  Claudiu Keșerü

5 reti

  Joshua King (3 rigori)

  George Pușcaș

  Robin Quaison

4 reti

  Alexander Sørloth
  Álvaro Morata (1 rigore)

  Sergio Ramos (3 rigori)

  Rodrigo

3 reti

  Bjørn Maars Johnsen
  Paco Alcácer

  Gerard Moreno
  Viktor Claesson

  Alexander Isak

2 reti

  Alexandru Mitriță
  Jesús Navas

  Mikel Oyarzabal
  Marcus Berg

  Sebastian Larsson (2 rigori)

1 rete

  Rógvi Baldvinsson
  Viljormur Davidsen (1 rigore)
  Klæmint Olsen
  Jákup Thomsen
  Steve Borg (1 rigore)
  Paul Fenech
  Kyrian Nwoko
  Sander Berge
  Tarik Elyounoussi
  Iver Fossum
  Stefan Johansen

  Ola Kamara
  Martin Ødegaard
  Tore Reginiussen
  Florin Andone
  Alexandru Chipciu
  Ciprian Deac
  Dennis Man
  Santi Cazorla
  José Luis Gayà
  Dani Olmo
  Fabián Ruiz

  Pablo Sarabia
  Saúl
  Pau Torres
  Sebastian Andersson
  Marcus Danielson
  Emil Forsberg
  John Guidetti
  Victor Lindelöf
  Mattias Svanberg

1 autogol

  Teitur Gestsson (pro Spagna)
  Andrei Agius (pro Svezia)

  Håvard Nordtveit (pro Svezia)

  Adrián Rus (pro Spagna)

 Q